Корапут:

 Корапут — город в штате Орисса, Индия.
  Корапут — округ в штате Орисса, Индия.